Als Mesnerhaus (Haus eines Mesners) werden folgende Gebäude bezeichnet

 Mesnerhaus (Babenhausen), Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Mesnerhaus (Kappel), Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Mesnerhaus (Neckargartach), Heilbronn, Baden-Württemberg
 Mesnerhaus (Neuendettelsau), Landkreis Ansbach, Bayern